Live from Toronto může odkazovat na:

Live from Toronto (album, Everclear) – koncertní album Everclear z roku 1998
Live from Toronto (album, The Who) – koncertní album The Who z roku 2006